Boothroyd – wieś w Anglii, w hrabstwie ceremonialnym West Yorkshire

Osoby o tym nazwisku:
 Betty Boothroyd – brytyjska polityk
 Eric Boothroyd – brytyjski żużlowiec